

Persone 
 Barkevious Mingo (1990) – giocatore statunitense di football americano
 Carles Domingo Pladeval detto Mingo (1977) – calciatore spagnolo
 Corrado Mingo (1901-1980) – arcivescovo cattolico italiano
 Domenico De Pasquale detto Mingo (1966) – personaggio televisivo italiano
 Nicola Mingo (1963) – chitarrista jazz italiano

Località 
 Mingo, città dell'Iowa (Stati Uniti)
 Mingo Junction –  villaggio degli Stati Uniti d'America
 Contea di Mingo, contea della Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Altro 
 Mingo, popolo nativo americano
 Divisione Mingo – formazione partigiana garibaldina